La lunga ombra del cipresso (La sombra del ciprés es alargada) – romanzo di Miguel Delibes del 1948
La sombra del ciprés es alargada – film del 1990 diretto da Luis Alcoriza